Lü-liang může být:

 Lü-liang (prefektura) – prefektura Čínské lidové republiky
 Lü-liang (pohoří) – pohoří v Čínské lidové republice

Podobné:
 Lu-liang – okres v městské prefektuře Čchü-ťing v provincii Jün-nan